DOD, Dod, DoD kan syfta på:

 DOD – en samlingsbeteckning på hela den amerikanska krigsmakten engelska Department of Defense, se USA:s försvarsdepartement
 DoD – en serie svenska fantasy-rollspel utgivna sedan 1982 av Äventyrsspel, se Drakar och Demoner
 DoD: Source – ett onlinedatorspel som körs på Source-motorn och är en uppdaterad version av Day of Defeat